Томіслав Таушан - сербський футболіст.
 Біюк-Таушан - гора в Криму.